

Geografia 
 Cueto – comune della provincia di Holguín (Cuba)

Persone 
 Al Cueto – cestista cubano
César Cueto – calciatore peruviano
 Germán Cueto – artista messicano
 Mark Cueto – rugbista a 15 inglese